Кобб:

Персоналии 
 Кобб, Алекс (род. 1987) — американский бейсболист.
  (1823—1905) — американский юрист и политик, председатель Собрания штата Висконсин (1861—1862) и Верховного суда Небраски (1884—1886, 1890—1892), член Палаты представителей США (1863—1871).
  (1918—1989) — американский саксофонист.
  (род. 1986) — американский кантри-музыкант.
  (1835—1910) — британский юрист, банкир и политик, член Палаты общин (1885—1895).
  (1859—1931) — американский архитектор, ряд работ которого включены в Национальный реестр исторических мест США.
  (1926—2020) — американский архитектор, обладатель Золотой медали Американской академии искусств и литературы (2014).
  (род. 1957) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги «Детройт Лайонс», «Филадельфия Иглз» и «Даллас Ковбойз».
  (1834—1919) — американский художник.
  (род. 1981) — игрок в американский и канадский футбол, игрок Канадской футбольной лиги в составе клуба «Гамильтон Тайгер-Кэтс».
  (1835—1903) — американский политик, член Палаты представителей от штата Алабама (1887—1896).
  (род. 1969) — американский журналист и публицист, лауреат Премии Хиллмана в категории «Мнение и анализ» (2015).
 Кобб, Джеральдина (род. 1931) — американская лётчица.
 Кобб, Джимми (1929—2020) — американский джазовый барабанщик.
  — американский фотограф, лауреат премии Pictures of the Year International в общеновостной категории (2004).
  (1899—1952) — британский автогонщик, обладатель мировых рекордов скорости наземного транспорта (1938, 1939—1964).
  (1903—1967) — американский ортопед, разработчик методики измерения искривления позвоночника (угол Кобба).
  (род. 1950) — австралийский политик, член Палаты представителей (2001—2016), министр по вопросам гражданства и межкультурных отношений (2005—2006), министр по делам социальных служб (2006—2007).
  (1813—1870) — американский политик, член Палаты представителей от штата Нью-Джерси (1861—1863).
  (1865—1926) — американский бейсболист, игрок Национальной лиги в составе клуба «Балтимор Ориолс».
  (род. 1990) — британский крикетчик, чемпион Премьер-лиги Бангладеш в составе клуба «Дакка Гладиаторс».
  (1748—1830) — американский политик, член Палаты представителей от штата Массачусетс (1793—1795).
  (род. 1962) — американский общественный и политический деятель, президент Партии зелёных (2004—2008).
  (род. 1993) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Теннесси Тайтенс».
 Кобб, Дэйв (род. 1974) — американский музыкант, продюсер.
  (1876—1944) — американский писатель и журналист, лауреат Премии О. Генри (1922).
 Кобб, Ким (род. 1974) — американский климатолог, обладатель Медали Ханса Ошгера Европейского союза наук о Земле (2020).
  (род. 1962) — американский актёр, лауреат премии «Дайджеста мыльных опер» как лучший новый актёр (1995) и самой привлекательной паре (вместе с Сидни Пенни; 1996.
  (1842—1879) — американский юрист, предприниматель и политик, член Палаты представителей от штата Северная Каролина (1869—1875).
 Кобб, Ли Джей (наст. имя — Лео Джейкоб; 1911—1976) — американский актёр.
  (1892—1981) — американская военная медсестра, командующая «Ангелами Батаана».
  (род. 1955) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Чикаго Беарз».
  (род. 1945) — австралийский политик, член Палаты представителей (1984—1998).
  (род. 1953) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Цинциннати Бенгалс».
  (ур. Уэстон; род. 1940) — британская бегунья, чемпионка Великобритании в беге на 100 ярдов и Игр Британской империи и Содружества наций в эстафете 4×110 ярдов (1958).
  — американский архитектор, ряд работ которого включены в Национальный реестр исторических мест США.
  (род. 1967) — американский историк-исламовед, профессор Пенсильванского университета.
  (род. 1954) — американский автогонщик, победитель гонки «24 часа Ле-Мана» (1990).
  (род. 1961) — британский крикетчик, полуфиналист NatWest Trophy в составе команды Лестершира (1987).
  (1968—2019) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Тампа-Бэй Бакканирс».
  (1917—1996) — британский историк и публицист.
  (род. 1999) — новозеландский регбист, игрок турнира «Супер Регби» в составе клуба «Чифс».
  (1937—2020) — американский художник, лауреат премии MTV Video Music Award за лучшую работу художника-постановщика (1986).
  (1829—1913) — американский политик, губернатор штата Алабама (1878—1882).
 Кобб, Рэндалл (род. 1950) — американский актёр и боксёр.
  (род. 1990) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Грин-Бей Пэкерс».
  (1838—1909) — американский политик, член Палаты представителей от штата Миссури (1891—1897).
  (1861—1938) — британский политик, председатель Совета Лондонского графства (1913—1914), член Палаты общин (1918—1929, 1930—1938).
  (1833—1878) — американский политик, председатель Палаты представителей штата Канзас (1872), член Палаты представителей США (1873—1875).
  (род. 1962) — британский юрист, судья Высокого суда Англии и Уэльса (с 2013).
  (род. 1937) — американский политик и дипломат, посол США на Ямайке (2001—2005), супруга Чарльза Кобба (род. 1936).
  (род. 1956) — американский юрист, председатель Верховного суда штата Алабама (2007—2011).
  (ок. 1675—1713) — английский классицист, педагог и поэт.
  (1826—1891) — американский политик, мэр Бостона (1874—1877).
 Кобб, Тай (1886—1961) — американский бейсболист.
  (род. 1964) — американский контрабасист и педагог, главный контрабасист Нью-Йоркского филармонического оркестра (с 2014), заведующий кафедрой контрабаса Джульярдской школы.
 Кобб, Тиффани (более известна как Блю Кантрелл; род. 1976) — американская R&B/соул-исполнительница.
  (1784—1830) — американский политик, член Палаты представителей (1817—1821, 1823—1824) и Сената (1824—1828).
 Кобб, Томас (1823—1862) — американский юрист, военный и политический деятель, депутат Временного Конгресса Конфедеративных Штатов Америк, брат Хоуэлла Кобба.
  (1828—1892) — американский политик, член Палаты представителей от штата Индиана (1877—1887).
  — американский писатель, лауреат премии «Шпора» за лучший длинный роман в жанре вестерн (2009).
  (1857—1937) — американский политик, губернатор штата Мэн (1905—1909).
  (1857—1937) — американский инженер, создатель ряда крупнейших американских горок.
  (1807—1864) — американский политик, член Палаты представителей от штата Алабама (1847—1861).
  (1901—1950) — британский радиоинженер и политик, член Палаты общин (1945—1950).
  (1869—1923) — американский журналист, лауреат специального приза Пулитцеровской премии посмертно за редакционные комментарии (1924).
 Кобб, Фрэнсис Пауэр (1822—1904) — ирландская писательница и общественный деятель.
  (1772—1818) — американский политический и военный деятель, член Палаты представителей (1807—1812), дядя Хоуэлла Кобба (1815—1868).
 Кобб, Хоуэлл (1815—1868) — американский политик, председатель Палаты представителей США (1849—1851) и Временного конгресса Конфедеративных Штатов Америки (1861—1862), брат Томаса Кобба (1823—1862).
 Кобб, Чарльз (1875—1949) — американский математик и экономист.
  (род. 1936) — американский предприниматель и дипломат, посол США в Исландии (1989—1992), супруг Сью Маккорт Кобб.
 Кобб, Эбби (род. 1992) — американская актриса.
  (1891—1957) — британский политик, член Палаты общин (1936—1945).
  (1876—1943) — канадский и американский архитектор.

География 
 Кобб — округ в штате Джорджия, США.

Разное 
 Кобб — распространенный в кухне США салат.
 «Кобб» — кинофильм 1994 года.

См. также 
 Cobb MCR